Municipal Auditorium steht für:

 Municipal Auditorium (Kansas City), Mehrzweckarena in Kansas City, Missouri

im NRHP gelistete Objekte:

 Municipal Auditorium (Bibb County, Georgia), ID-Nr. 71000262
 Municipal Auditorium (Dougherty County, Georgia), ID-Nr. 74000673
 Municipal Auditorium (Iowa), ID-Nr. 06000316